Wassermotorsport steht für:

 Motorsport auf dem Wasser, siehe Motorbootsport
 Motorsport auf dem Wasser, siehe Jet-Ski #Motorsport